Tarin steht für:

 Tarin (Syrien), syrische Ortschaft im Gouvernement Homs
 Tarin (Stamm) (englisch Tareen), paschtunischer Stamm; davon abgeleitet verbreiteter Familienname in Afghanistan und Pakistan
 Tarin, anderer Name des Flusses Tīrī Rūd in Zentralafghanistan

Tarin ist der Familienname folgender Personen:
 Omer Tarin (* 1966), pakistanischer Dichter
 Pierre Tarin (1725?–1761?), französischer Mediziner und Übersetzer, Mitautor der Encyclopédie

Siehe auch:
 Tarim
 Tarrin
 Taryn
 Tharin